Albericus ist der Name folgender Personen:

 Albert von Aachen (Albericus Aquensis), Kleriker aus der Umgebung der gleichnamigen Lieblingspfalz Karls des Großen
 Alberico Gentili (Albericus Gentilis; 1552–1608), italienischer Jurist sowie Regius Professor of Civil Law an der Universität Oxford 
 Alberich von Rosate (Albericus de Rosate; * um 1290, † 1354 oder 1360), italienischer Jurist
 Alberich von Trois-Fontaines (Albericus Trium Fontium; † nach dem 25. Januar 1252), Zisterziensermönch im Kloster Trois-Fontaines
 Albericus Londoniensis, Mythograph

Albericus ist ein Synonym der Amphibiengattung Oreophryne

Siehe auch:
 Alberico